To Lose My Life… (полное название To Lose My Life Or Lose My Love, обычно упоминается как To Lose My Life) — дебютный студийный альбом английской рок-группы White Lies, вышел 19 января 2009 года в Великобритании и 17 марта 2009 года в США.

Список композиций

Альбом в чартах

Участники записи 
 Гарри МакВей () — вокал, гитара
 Чарльз Кейв () — вокал, бас
 Джек Лоуренс-Браун () — ударные

Альбомы White Lies
Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы инди-рока
Альбомы Fiction Records